Безу́глов — русская фамилия. Женская форма — Безуглова.

Происхождение 
Происхождение фамилии — от Безуглый — человек, не имеющий своего угла, бездомный..

Известные носители 
 
 Безуглов, Василий Тихонович (1908—1972) — Герой Социалистического Труда.
 Безуглый (Безуглов), Владимир Андреевич (1924—2004) — Герой Советского Союза.
 Безуглов, Григорий Викторович (1907—1987) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 
 
 Безуглов, Павел Тихонович (1926 — 1956) — советский сапёр, гвардии ефрейтор, полный кавалер ордена Славы.

Безуглова

Другое 
 Безуглов — хутор, вошедший в состав посёлка Ударного, Прикубанский район, Карачаево-Черкесия.

Примечания